Islay kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Islay (ö i Antarktis),

Storbritannien 

 Islay, ö, Skottland, 
 Islay Airport, flygplats, Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar